Manzanilla silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
El nombre común de la planta Anacyclus valentinus.
El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
El nombre común de la planta Matricaria discoidea.
El nombre común de la planta Matricaria recutita.